Schambach ist ein Gemeindename:
 Schambach (Landkreis Kelheim), ehemalige Gemeinde im jetzigen Landkreis Kelheim, Bayern
Schambach ist ein Ortsname:

 Schambach (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schambach (Kipfenberg), Ortsteil des Marktes Kipfenberg im Landkreis Eichstätt, Bayern
 Schambach (Kirchham), Ortsteil der Gemeinde Kirchham im Landkreis Passau, Bayern
 Schambach (Riedenburg), Ortsteil der Stadt Riedenburg im Landkreis Kelheim, Bayern
 Schambach (Straßkirchen), Ortsteil der Gemeinde Straßkirchen im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schambach (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Schambach ist ein Gewässername:
 Schambach (Ainbrach), linker Oberlauf des Donau-Zuflusses Ainbrach (Donau) bei Schambach, Gemeinde Straßkirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schambach (Altmühl) – drei Zuflüsse der Altmühl in Bayern; flussabwärts:
 Schambach (Altmühl, Treuchtlingen), linker Zufluss nach Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Siehe auch Schambachried
 Schambach (Altmühl, Arnsberg), rechter Zufluss bei Arnsberg, Markt Kipfenberg, Landkreis Eichstätt. Siehe auch Arnsberger Schambachtal
 Schambach (Altmühl, Riedenburg), rechter Zufluss bei Riedenburg, Landkreis Kelheim. Siehe auch Riedenburger Schambachtal
 Schambach (Erlbach), Bach im rechten Einzugsgebiet des Erlbachs (zum Kößlarner Bach, zum Inn), der bei Stocking, Gemeinde Kirchham, Landkreis Passau, Bayern in der südlichen Stockinger Heide endet
 Schambach (Klingbach), linker Zufluss des Klingbachs bei Herxheim bei Landau/Pfalz, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Schambach (Schierpkebach), linker Zufluss des Schierpkebachs bei Süpplingen, Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 Schambach (Unstrut), linker Zufluss der Unstrut, Thüringen

Schambach ist ein Familienname:
 Christoph Schambach (* 1963), deutscher Komponist
 Georg Schambach (1811–1879), deutscher Germanist
 Sigrid Schambach (* 1957), deutsche Historikerin
 Stephan Schambach (* 1970), deutscher Internet-Unternehmer

Siehe auch:
 Schanbach
 Schaumbach